Ранчо ла Еспуела има више значења:

 Ранчо ла Еспуела (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Еспуела (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Еспуела (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику